Se conoce con el nombre de Expedición de los Cayos a dos invasiones militares emprendidas por los republicanos encabezados por Bolívar durante la Guerra de Independencia a fin de liberar a Venezuela:

 Primera expedición de Los Cayos, se realizó durante finales de 1815 y principios de 1816, falló en su cometido.

 Segunda Expedición de los Cayos, se realizó a finales del año 1816.